Metamorfose
Ou ainda:
Metamorphosis (álbum de Hilary Duff)
Metamorphosis (álbum de Papa Roach)
Metamorphosis (álbum de Ulver)

Desambiguações de música